Константи́н Майо́ров:
 Майоров, Константин Владимирович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Майоров, Константин Фёдорович (1909—1990) — советский военачальник, общественный и политический деятель.